Vayres puede referirse a: 

 Vayres, comuna francesa situada en Gironda; o
 Vayres, comuna francesa situada en Alto Vienne.